И́горь Ильи́ч Ханда́ев (16 октября 1941, Свирск, Иркутская область — 18 августа 2016, Алматы, Казахстан) — полузащитник; мастер спорта СССР (1965) по хоккею с мячом.

Биография 
Начал заниматься хоккеем самостоятельно в Свирске. Играл в клубах: «Локомотив» (Иркутск) — 1962—1966, 1969—1980; «Динамо» (Алма-Ата) — 1966—1969; «Юность» (Шелехов) — 1980/1981.

В высшей лиге чемпионатов СССР по хоккею с мячом провёл 400 матчей, забил 105 мячей («Локомотив» — 320, 102; «Динамо» (Алма-Ата) — 80, 3). Провёл 4 матча в составе сборной СССР (1968). Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе алма-атинского «Динамо» (1967). В списке «22-х лучших» — 1968 год.

Играл на месте правого полузащитника. В совершенстве владел ударом «хлюп», что позволяло ему постоянно добиваться голевых успехов при розыгрыше штрафных. Многолетний капитан иркутского «Локомотива».

С 90-тых годов проживал в городе Алматы (Казахстан).

Отец заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом Ильяса Хандаева и мастера спорта международного класса по хоккею на траве Олега Хандаева.

Статистика выступлений в высшей лиге чемпионатов СССР

Ссылки 
 Русский хоккей. Иркутская история
 В Алма-Ате скончался Игорь Хандаев
 Игорь Хандаев. Фрагменты воспоминаний

Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом